Detko ist der Familienname folgender Personen:
Artur Detko (* 1983), polnischer Radrennfahrer
Joanna Detko (* 1972), polnische Schachspielerin